Hrvatski Nogometni Klub Cibalia, förkortat HNK Cibalia, är en kroatisk fotbollsklubb från Vinkovci som grundades 1919. Klubbfärgen är vit och laget spelar sina hemmamatcher på Cibalia stadion.

Placering tidigare säsonger

Källor

Externa länkar
Officiell hemsida

Fotbollsklubbar i Kroatien